La stefanite è un minerale, un solfuro di argento e antimonio.

Il nome deriva da Heinrich von Stephan, arciduca d'Austria (7 gennaio 1831 - 8 aprile 1897) su proposta dello scopritore Wilhelm Karl von Haidinger (1795 - 1871), geologo e mineralogista austriaco, nel 1845.

Abito cristallino 
Cristalli prismatici tozzi, corti e tabulari pseudoesagonali, a volte geminati secondo le facce dei prismi verticali, spesso lamine.

Origine e giacitura 
Genesi idrotermale, secondaria. Ha paragenesi con argento, pirargirite e acantite.

Il minerale è associato ad altri minerali d'argento (pirargirite, proustite, polibasite, ecc.).

Forma in cui si presenta in natura 
Cristalli, aggregati granulari, massivi, pseudoesagonali o tabulari.

Caratteri fisico-chimici 
È solubile in HNO3 con separazione di ossido di antimonioi. In tubo chiuso scoppietta e poi fonde. Al cannello ferruminatorio dà aureola di ossigeno di antimonio e globulo di argento.

Pleocroismo: molto debole, da bianco a rosa-bianco
Peso molecolare: 289,39 gm
Indice di fermioni: 0,0012186912
Indice di bosoni: 0,9987813088
Fotoelettricità: 227,71 barn/elettroni
Anisotropismo: forte, bianco grigio

Al cannello dà ossido di antimonio e globulo d'argento in tono diverso dalla pirargirite.

Località di ritrovamento 
in Europa: ad Andreasberg nell'Harz A Wolfach e Friburgo, in Germania; nei filoni argentiferi della Boemia (Sanska Stiavnica. Pribram), in Ungheria (Vinhye, Hondrusbanya)
In Italia cristalli di circa 0,5 cm di diametro, accompagnati da calcite, si rinvengono nelle miniere di Baccu Arrodas, a Monte Narba, Baccu site nel Sarrabus-Gerrei, a Muravera, e in quella di Giovanni Bonu, a San Vito, in provincia di Cagliari.
In America: Chañarcillo in Cile, nella miniera Pedrazzini presso Arizpe nel Sonora (Messico), in Bolivia (Aullagas e Colque Chaca) e del Nevada.

Utilizzi 
Per la sua relativa abbondanza è sfruttato da tempo quale minerale utile per l'estrazione di argento.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Solfosali (minerali)